Berliner SV 1892 (celým názvem: Berliner Sport-Verein 1892 e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v berlínském městském obvodu Charlottenburg-Wilmersdorf. Založen byl v roce 1892 pod názvem BTuFC Britannia 1892. Svůj současný název nese od roku 1948. Od sezóny 2017/18 působí v Bezirkslize Berlin, osmé německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na stadionu Wilmersdorf s kapacitou 5 000 diváků. Klubové barvy jsou černá a bílá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl zimních sportů, ledního hokeje, gymnastiky, juda, fitnessu, lehké atletiky, plavání, ultimate frisbee, baseballu, basketbalu, kriketu, házené, pozemního hokeje, ragby, tenisu, stolního tenisu a volejbalu.

Historické názvy 
Zdroj:

 1892 – BTuFC Britannia 1892 (Berliner Thor- und Fußball-Club Britannia 1892)
 1914 – Berliner SV 1892 (Berliner Sport-Verein 1892 e. V.)
 1945 – zánik
 1945 – obnovena činnost pod názvem SG Wilmersdorf (Sportgemeinschaft Wilmersdorf)
 1948 – Berliner SV 1892 (Berliner Sport-Verein 1892 e. V.)

Získané trofeje 
Fotbal:
 Brandenburg Fußballmeisterschaft ( 3× )
 1897/98, 1902/03, 1903/04
 Gauliga Berlin-Brandenburg ( 3× )
 1935/36, 1937/38, 1942/43
 Berliner Stadtliga ( 3× )
 1945/46, 1948/49, 1953/54
 Berliner Pokal ( 3× )
 1929/30, 1932/33, 1945/46

Házená:
 Handballmeisterschaft / Bundesliga ( 3× )
 1948, 1956, 1964

Pozemní hokej:
 Hockeymeisterschaft / Bundesliga ( 1× )
 1940

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj:

 1933–1939: Gauliga Berlin-Brandenburg
 1939–1940: Gauliga Berlin-Brandenburg – sk. B
 1940–1941: Gauliga Berlin-Brandenburg
 1941–1942: Bezirksliga Berlin-Brandenburg
 1942–1944: Gauliga Berlin-Brandenburg
 1945–1946: Berliner Stadtliga – sk. A
 1946–1963: Berliner Stadtliga
 1963–1970: Fußball-Regionalliga Berlin
 1970–1971: Amateurliga Berlin
 1971–1974: Fußball-Regionalliga Berlin
 1974–1979: Fußball-Oberliga Berlin
 1979–1983: Landesliga Berlin
 1989–1991: Landesliga Berlin
 1994–1995: Landesliga Berlin – sk. 1
 1995–1996: Verbandsliga Berlin
 1996–1997: Landesliga Berlin – sk. 2
 2002–2004: Bezirksliga Berlin – sk. 2
 2004–2005: Landesliga Berlin – sk. 1
 2005–2007: Bezirksliga Berlin – sk. 1
 2007–2008: Bezirksliga Berlin – sk. 3
 2008–2009: Bezirksliga Berlin – sk. 1
 2009–2010: Kreisliga A Berlin – sk. 1
 2010–2011: Bezirksliga Berlin – sk. 3
 2011–2012: Landesliga Berlin – sk. 2
 2012–2013: Bezirksliga Berlin – sk. 3
 2013–2014: Bezirksliga Berlin – sk. 1
 2014–2015: Kreisliga A Berlin – sk. 2
 2015–2016: Kreisliga A Berlin – sk. 1
 2016–2017: Kreisliga A Berlin – sk. 2
 2017–2018: Bezirksliga Berlin – sk. 3
 2018– : Bezirksliga Berlin – sk. 1

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1945/46: Ve finálové skupině se klub umístil na prvním místě.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jürgen Bitter: Deutschlands Fußball. Das Lexikon. Sportverlag, Berlin 2000, .
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs 1. Vom Kronprinzen bis zur Bundesliga 1890–1963. Agon-Sportverlag, Kassel 1996, .
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs 7. Vereinslexikon. Agon-Sportverlag, Kassel 2001, .
 Hardy Grüne, Christian Karn: Das große Buch der deutschen Fußballvereine. AGON-Sportverlag, Kassel 2009, .

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Berlíně
Fotbalové kluby založené v roce 1892